Skavhuggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skavhuggtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Skavhuggtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn